Gammams steht für:
 Gammams-Friedhof, Friedhof in Windhoek, Namibia
 Gammams (Fluss), Fluss in Windhoek, Namibia